kus of zoen, het met de lippen aanraken van iets of iemand anders
 Kus (middeleeuwen), vredes- en verzoeningskus
 Socialistische broederkus, begroeting tussen staatslieden uit het Oostblok
 Kus (groep), Nederlandse meidengroep
 Kus (Hebreeuwse Bijbel), Bijbels figuur
 Kūs, een grote Perzische pauk

Plaatsen 
 Kus (Bërzhitë), een plaats in de gemeente Bërzhitë, district Tirana, prefectuur Tirana, Albanië
 Kus (Kashar), een plaats in de gemeente Kashar, district Tirana, prefectuur Tirana, Albanië

De Kus 

 De Kus (beeld), een beeld van Auguste Rodin
 De kus (Hayez), een schilderij uit 1859 van de Italiaanse kunstschilder Francesco Hayez
 De kus (Munch), een schilderij uit 1897 van de Noorse kunstschilder Edvard Munch
 De kus (Klimt), een schilderij uit 1907 van de Oostenrijkse kunstschilder Gustav Klimt
 De kus (Amsterdam), een in 2016 verwijderd en in 2020 herplaatst kunstwerk van Jeroen Henneman in Amsterdam-Zuidoost
 De Kus (Apeldoorn), een kunstwerk ter herinnering aan het huwelijk van prins Willem Alexander en Máxima Zorreguieta, van Jeroen Henneman
 De kus (film), een Vlaamse film van Hilde Van Mieghem
 De Kus (toneelstuk), een toneelstuk van Ger Thijs
 De kus (Smetana), een opera uit 1876 door de Tsjechische componist Bedřich Smetana
 De kus (Tschechow), een verhaal uit 1887 van de Russische schrijver Anton Pawlowitsch Tschechow
 De kus (roman), een roman van Jan Wolkers

Zie ook 
 De KuS, een kunstgalerie in Paramaribo
 Kusjes, een album van de Vlaamse meidengroep K3
 De kus van Odfella, een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske
 De kus van Mona, een stripverhaal uit de reeks van De Kiekeboes
 Arrest Kazim Kus, een man die in Duitsland verlenging van verblijfsvergunning afdwong met een zaak voor het Europees Hof van Justitie
 The Kiss - doorverwijspagina voor films met deze naam